Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Projet – Lot
Saint-Projet – Tarn e Garonna